

Cucina 
 Simba – marca di birra prodotta da Brasseries du Lion, Congo (RDC)
 Simba – marca di bevande analcoliche di proprietà della Coca-Cola Company
 Simba Chips – marca di patatine molto diffusa in Sudafrica

Finzione 
 Simba – film del 1955 diretto da Brian Desmond Hurst
 Simba – protagonista del film Disney Il re leone, co-protagonista in Il re leone II - Il regno di Simba e personaggio secondario nel terzo film (Il re leone 3 - Hakuna Matata) e nei cartoni animati Timon e Pumbaa e The Lion Guard.

Persone 
 Simba – soprannome di Germain Katanga, guerrigliero congolese
 Simba – soprannome di Pablo Daniel Osvaldo, calciatore argentino naturalizzato italiano

Sport 
 Simba Sports Club – squadra di calcio di Dar es Salaam
 Simba Football Club – squadra di calcio ugandese
Simba Football Club – squadra di calcio ruandese

Altro 
 Simba – popolo della Bolivia
 Rivolta dei Simba – rivolta avvenuta negli anni sessanta nella Repubblica Democratica del Congo